Pușcașu:
 Pușcașu, o localitate în județul Mehedinți, Muntenia, România
 Nume de familie
 Vasile Pușcașu (* 1956, Onești), un luptător român
 Mircea Minucă Pușcașu (* 1962, Sărata-Basarab, com. Hănești), un colecționar român
 Iulia Curea, née Pușcașu (* 1982, Bacău), o jucătoare de handbal din România

Vezi și 
 Pușcaș
 Listă de nume românești - litera P

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ocupaționale